NGC 3634 (другие обозначения — MCG -1-29-8, VV 724, PGC 34714) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Чаши. Открыта Фрэнком Ливенвортом в 1886 году. Возможно, что такой объект на самом деле не существует, а является телескопической иллюзией.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

3634
Чаша (созвездие)